Prosomicrocotyla är ett släkte av plattmaskar. Prosomicrocotyla ingår i familjen Microcotylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Prosomicrocotyla